30-я флотилия подводных лодок кригсмарине — подразделение военно-морского флота нацистской Германии.

История 
30-я флотилия была создана в октябре 1942 года с базой в румынском порту Констанца для ведения боевых действий в Чёрном море. Командующим флотилией стал капитан-лейтенант Гельмут Розенбаум. Доставка лодок на черноморский театр военных действий осуществлялась по рекам и посуху: сначала вниз по Эльбе к Дрездену, оттуда посуху на транспортёрах к Ингольштадту, затем к Линцу и далее вниз по Дунаю до Констанцы.

30-я флотилия была расформирована в октябре 1944 года. U-9 была потоплена в Констанце авиацией 20 августа 1944 года, U-18 и U-24 — затоплены в Констанце командой пятью днями позже, 25 августа. Остальные три лодки были затоплены 10 сентября 1944 года у берегов Турции в связи с подходом советских войск к Констанце.

Состав 
В состав 30-й флотилии входили 6 малых лодок типа IIB:

Командиры

Примечания

Ссылки 
 30 флотилия на uboat.net

Литература 
 

Флотилии подводных лодок кригсмарине